Enric Morera peut désigner :
Enric Morera i Català (né en 1964), homme politique espagnol d'origine valencienne ;
Enric Morera i Viura (1865-1942), compositeur espagnol d'origine catalane.